El municipio de East Manchester (en inglés: East Manchester Township) es un municipio ubicado en el condado de York en el estado estadounidense de Pensilvania. En el año 2000 tenía una población de 5,078 habitantes y una densidad poblacional de 118 personas por km².

Geografía 
El municipio de East Manchester se encuentra ubicado en las coordenadas .

Demografía 
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $49,417 y los ingresos medios por familia eran $56,186. Los hombres tenían unos ingresos medios de $38,672 frente a los $26,506 para las mujeres. La renta per cápita para la localidad era de $20,559. Alrededor del 2,6% de la población estaban por debajo del umbral de pobreza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Pensilvania
Localidades del condado de York (Pensilvania)